Horvátország
Tomići, Drežnica településrésze Ogulin községben, Károlyváros megyében
Tomići falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Montenegró
Tomići falu Bar községben
Tomići falu Cetinje községben